Protogondwana (Proto-gondwana) byl kontinent, který se vytvořil na severní polokouli v mladších starohorách po rozpadu superkontinentu Rodinie, asi před 650 milióny let. Tvořila ho nejdříve Východní Gondwana (budoucí Mosambický pás, Indie, Východní Antarktida, Austrálie, Severní Čína, Bajkalský blok, Jižní Čína a Jihovýchodní Asie, Arábie a Írán).

Po odtržení od Rodinie se Východní Gondwana nacházela na severní polokouli, jen malý cíp Mosambiku sahal pod rovník. Celý kontinent se však posouval k jihu. Asi před 650 milióny let se k němu připojila do té doby samostatná Západní Arábie. O pár desítek miliónů let později narazila Protogondwana do Konga a Patagonie. Výsledný superkontinent pokračoval dál vstříc Protolaurasii, která se v té době rozkládala kolem jižního pólu. Střetly se před 600 milióny let, vznikla Pannotie a oba proto-kontinenty zanikly.

Z Protolaurasie se na srážce podílely oblasti Západní Gondwany, konkrétně Západoafrická deska a Amazonie. Tím se zformovalo území budoucí Gondwany, Afriky a Jižní Ameriky.

Kontinenty
Proterozoikum

en:Gondwana#Breakup